Giuseppe Ghedina (1842-1883) – alpinista italiano
Giuseppe Ghedina (1825-1898) – pittore e patriota italiano
Giuseppe Ghedina (1898-1986) – sciatore italiano
Giuseppe Ghedina ("Tomàš", 1921-1975) – alpinista italiano